Prud je lahko:
 Prud, Bosna in Hercegovina
 Prud, Hrvaška